Juan Hidalgo est le nom de :
 Juan Hidalgo (conquistador) (1514 - ?), conquistador espagnol du  ;
 Juan Hidalgo de Polanco (1614 - 1685), compositeur espagnol de la période baroque ;
 Juan Hidalgo Codorniu (1927-2018), compositeur espagnol des mouvements d'avant-garde du  ;
 Juan Hidalgo Ayala (né en 1945), athlète espagnol des années 1960 et 1970, spécialisé dans la course de grand fond, le marathon et le cross.